Protógenes foi um pintor da Grécia Antiga. 

Segundo Michael de Montagne, em seu livro I, de Os EnsaIos, a respeito  do "Amiude a fortuna caminha de pesado com a razão" o pintor Protógenes pertence à Segunda metade do século IV a.C.

No século II d.C., uma pintura sua sobre os thesmothetae (os que deram as leis) decorava a câmara onde se reunia o governo de Atenas, formado por quinhentos.

Pintores da Grécia Antiga
Gregos do século IV a.C.
Pintura helenística